Peter Lambert (handballer) - Nederlands handballer
 Peter Lambert (kweker) - Duits rozenkweker
 Peter Lambert (roeier) - Brits roeier